

Organi istituzionali
 Consiglio degli Anziani – nome in ambito latino della Gherusia presente in età omerica e poi ellenistica, le più note delle quali erano a Sparta e a Cartagine
 Consiglio degli Anziani (Francia) – (Conseil des Anciens) assemblea legislativa istituita dalla Costituzione francese del 1795
 Consiglio degli Anziani (Repubblica fiorentina) – organo politico della Repubblica fiorentina
 Consiglio degli Anziani (Bologna) - antico organo politico di Bologna
 Consiglio degli Anziani (Savona) - antico organo politico di Savona

Altro
 Consiglio degli Anziani (Lemony Snicket) – organizzazione immaginaria presente nei libri de Una serie di sfortunati eventi
 Consiglio degli Anziani (scout) – nello scautismo, gruppo di ragazzi con responsabilità specifiche